Академически рејон је појам који може да се односи на:
 Академически рејон (Москва) — рејон у Москви;
 Академически рејон (Јекатеринбург) — рејон у Јекатеринбургу.